Серриньї́-ан-Бресс, Серріньї-ан-Бресс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 60 км на південь від Діжона, 65 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 73 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 182,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Серриньї-ан-Бресс на сайті французького Національного інституту географії
 Серриньї-ан-Бресс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серриньї-ан-Бресс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серриньї-ан-Бресс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серриньї-ан-Бресс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара